Мезгебу — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Айеле Мезгебу — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Ассефа Мезгебу — эфиопский бегун на длинные дистанции.